Сорбо́нна () — многозначное слово:

 во французском языке une sorbonne — лабораторный вытяжной шкаф.

Парижский университет 
Сорбонной () часто называют нынешний Парижский университет, один из первых в мире (см. Парижский университет в Средние века), включавший в 1253—1792 гг. отдельную школу — коллеж Сорбонна, от которого и пошло название.

Здания
 Сорбонна — архитектурно-исторический университетский комплекс.
 Церковь Сорбонны — университетская часовня.

Университеты
После университетской реформы 1970 года (из-за майских событий 1968 года) Сорбонна была преобразована в 13 парижских независимых университетов; из них три сохранили в названии слово Сорбонна:
 Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна — специализация в экономике, менеджменте, искусстве, социальных науках и юриспруденции; центр в Латинском квартале, 20 филиалов по всему Парижу; 14 факультетов.
 Университет Париж III Новая Сорбонна — специализация в области литературы, языков, театрального искусства и коммуникаций; 13 факультетов.
 Университет Париж IV Сорбонна — гуманитарный университет с 16 факультетами.

Прочее 
 «Клюни — Сорбонна» (Cluny — La Sorbonne) — станция парижского метро.